Bethel Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bethel Springs (Louisiana), im Union Parish
 Bethel Springs (Tennessee), im McNairy County